Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1986 года  прошёл 11 ноября—3 декабря в Гронингене (Нидерланды) под эгидой ФМЖД по круговой системе. В турнире приняли участие 20 спортсменов из 10 стран. Чемпионом мира стал представитель СССР Александр Дыбман.

Финал

Ссылки 
 Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов (англ.) (нидерл.)

Мужчины 1986
Спорт в Нидерландах в 1986 году
1986 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Гронингене
Ноябрь 1986 года
Декабрь 1986 года
Шашки в Нидерландах
Чемпионаты мира в Нидерландах